Герб Воронежской области — официальный символ Воронежской области Российской Федерации, утверждён 5 июля 2005 года. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 2005.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Устанавливаются три равнодопустимые версии герба Воронежской области:
 полный Герб Воронежской области;
 средний Герб Воронежской области — коронованный щит;
 малый Герб Воронежской области — гербовый щит без золотой короны и украшений.

Герб разработан Союзом геральдистов России авторской группой: К. Мочёнов (Химки), Ю. Коржик (Воронеж), М. Медведев (Санкт-Петербург), Р. Маланичев (Москва), О. Афанасьева (Москва).

История

Российская Империя 
В «Географическом методическом описании Российской империи, с надлежащим введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще, для наставления обучающегося при императорском Московском Университете юношества из лучших новейших и достоверных писателей, собранное трудами университетского питомца Харитона Чеботарева», изданном в Московском университете в 1776 году, приводится описание герба Воронежской губернии: 

Изображение этого герба встречается на одной из карт Астраханской и Воронежской губерний. До утверждения указом 1878 года роль губернского герба фактически выполнял герб Воронежа:
 

Герб Воронежской губернии, на котором основан современный герб области, был высочайше утверждён 5 июля 1878 года (закон № 58684):

Новое время 
Первые проекты герба Воронежской области в постсоветское время появились в 1994 году. Вопрос о гербе в период с 1994 по 1997 год пять раз рассматривался на пленарных заседаниях областной Думы. В 1996 году провели конкурс на лучший проект герба, было рассмотрено 54 проекта. И 1 июля 1997 года герб и флаг Воронежской области были утверждены принятым Думой Законом о символике области. Официальное описание герба гласило: «Герб Воронежской области представляет собой изображение на красном геральдическом щите золотой горы, исходящей из бока шита, на которой серебряный кувшин, изливающий такую же воду. Щит увенчан золотой пятибашенной стенчатой короной и окружен дубовыми листьями, соединенными голубой лентой. Над пятибашенной стенчатой короной — вензель Петра Первого». Однако этот герб получил отрицательное заключение экспертизы Геральдического совета при Президенте, возражения вызвали корона и вензель. В 1998 году герб был вынесен на рассмотрение областной Думы повторно. Вновь были представлены на рассмотрение несколько проектов, но на заседании 10 июля 1998 года был утвержден тот же герб, что и в 1997 году.

Уже в 1997 году началась работа над новой версией герба области. Было подготовлено несколько проектов с учетом претензий Геральдического совета. В 2000 году вопрос о новом гербе также готовился к рассмотрению в Думе, но был остановлен на уровне комиссий. В мае 2005 года проект герба, разработанный геральдистом Юрием Коржиком, был принят в первом чтении, 30 июня — во втором чтении. Наконец, 5 июля 2005 года Закон Воронежской области «Об официальной и иной символике в Воронежской области» №50-ОЗ был подписан Главой администрации Воронежской области.

См. также 
 Флаг Воронежской области
 Герб Воронежа

Примечания

Ссылки 

Герб области  на официальном сайте органов власти области.

Гербы Воронежской области
Гербы с императорскими коронами
Гербы с орлами-щитодержателями
Гербы с изображением пушечных стволов
Гербы с изображением дубовых листьев